Anthony Gerrard (né en 1986), footballeur anglais, cousin de Steven Gerrard ;
 Charles K. Gerrard (1883-1969), acteur irlandais du cinéma américain ; 
 Douglas Gerrard (1891-1950), acteur et réalisateur irlandais de l'époque du cinéma muet ;
 Henry W. Gerrard (v. 1894-1934), directeur de la photographie canadien ;
 Jon Gerrard (né en 1947), homme politique canadien ;
 Lew Gerrard (né en 1938), joueur néo-zélandais de tennis ;
 Lisa Gerrard (née en 1961), musicienne et chanteuse australienne ;
 Mark Gerrard (né en 1982), joueur de rugby à XV australien ;
 Steven Gerrard (né en 1980), footballeur anglais.